

Miejscowości w Polsce 
 Cesarzowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska 
 Cesarzowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie